Буљук, у старијој османској војсци, назив за одељење, јединицу, чету. Једна од три групе јаничара називала се такође буљук. Године 1674. имала је 12.768 људи. У каснијој регуларној турској војсци, буљук је назив пешадијске чете или коњичког ескадрона. У Босни и Херцеговини, џемати (најкрупније јединице капетанијске војске) су се делили на оде или буљуке. Означавани су редним бројевима.

Види још 
 Буљукбаша

Извори 
 Војна енциклопедија, том 3 (117)

Војска Османског царства
Турцизми